Пять кораблей Королевского флота носили название HMS Monarch (Монарх).

 HMS Monarch — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга, бывший французский Monarque. Захвачен в 1747, во втором бою у мыса Финистерре; продан в 1760. На его борту в 1757 был казнен адмирал Бинг.
 HMS Monarch — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1765. Флагман вице-адмирала Онслоу при Кампердауне в 1797. Разобран в 1813.
 HMS Monarch — 84-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1832; разобран в 1866.
 HMS Monarch — башенный броненосец; сохранил парусное вооружение; спущен на воду в 1868, продан в 1905.
 HMS Monarch — линкор типа Orion; спущен на воду в 1911. Участвовал в Первой мировой войне; потоплен в качестве мишени в 1925.

См. также 
 HMS Monarca